Профинтерн — Красный интернационал профсоюзов. В честь него названы:

Населённые пункты 
Казахстан
 Профинтерн — село в Сандыктауском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2006 г.
 
Россия
 Профинтерн — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 
Украина
 Профинтерн — до 2016 года название посёлка Вишнёвое в Волчанском районе Харьковской области.

Корабли 
 «Профинтерн» — одно из имён советского легкого крейсера.

См. также 
 Красный Профинтерн
 Улица Профинтерна